William hace referencia a varios artículos:

Personas 
 William (nombre), nombre propio, variante inglesa de Guillermo.
Siendo su hipocorístico Will

Científicos
William Harvey, anatomista, biólogo y médico inglés.
William Aiton, botánico escocés.
William Buckland, geólogo y paleontólogo inglés.
William Higginbotham, físico.
William Hunter, anatomista y médico escocés.
William Hutton, geólogo y paleontólogo británico.
William Kahan, matemático y científico canadiense.
William Lawvere, filósofo y matemático estadounidense.
William Perkin, químico británico.
William Stern, psicólogo y filósofo alemán.
William Watson., médico y físico inglés.

Políticos
William Gladstone, cuatro veces primer ministro del Reino Unido.
William McKinley, 25° presidente de los Estados Unidos.
William Howard Taft, 27° presidente de Estados Unidos.
William Méndez, deportista y político venezolano.

Varios
Robert William Chambers, escritor estadounidense.
William Carlos Williams, escritor estadounidense.
William Cassels, misionero anglicano británico.
William Colgate, empresario estadounidense.
William Kennedy Dickson, director cinematográfico, fotógrafo e ingeniero anglo-francés.
William Fox (productor), productor cinematográfico estadounidense.
William Henry Gates III, Bill Gates, empresario norteamericano cofundador de Microsoft Corporation.
William Golding, escritor británico.
William James Adams will.i.am, líder de The Black Eyed Peas.
William Klein, fotógrafo y cineasta estadounidense.
William Paterson, comerciante y banquero escocés.
William Primrose, violinista escocés.
William Procter, empresario estadounidense.
William Prunier, futbolista francés.
William Shakespeare, dramaturgo, poeta y actor inglés.
William Walker, médico, abogado, periodista, militar y aventurero nicaragüense.
William Wordsworth, poeta inglés.

Desambiguaciones de nombre y apellido 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|
 William Allen
 William Bowles
 William Boyd
 William Brewster
 William Brown
 William Chambers
 William Collins
</td> William Congreve
 William Fox
 William Hamilton
 William Jardine
 William Jones
 William Miller
 William Morris
 William Penn
 William Phelps
 William Pitt
 William Ramsay
 William Russell
 William Sadler
 William Smith
 William Wilkins
 William Zapata
|}